L'espressione veneta Ca' Tron si riferisce in genere a un palazzo appartenente alla famiglia Tron, ascritta al patriziato veneziano. È stata poi estesa ad indicare alcune località.

Geografia
 Ca' Tron – frazione del comune di Roncade (TV)
 Ca' Tron – località del comune di Cavarzere (VE)
 Ca' Tron – località del comune di Adria (RO)

Palazzi
 Ca' Tron – palazzo veneziano sul Canal Grande